Osoby o nazwisku Czachowski:
 Dionizy Czachowski – pułkownik, naczelnik wojenny
 Józef Czachowski – pilot Wojska Polskiego
 Kazimierz Czachowski – polski historyk literatury, krytyk literacki
 Ludwik Czachowski – polski hokeista
 Michał Czachowski – polski gitarzysta, architekt i publicysta
 Piotr Czachowski – polski piłkarz i trener
 Kazimierz Pluta-Czachowski – pułkownik Wojska Polskiego